Лучшие синглы США 2017 года (Billboard Year-End Hot 100 Songs of 2017) — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 2017 год (список опубликован 11 декабря). Для создания списка учитывались фактические данные Nielsen SoundScan о физических и цифровых продажах музыкальных синглов и ротации песен на радио с 3 декабря 2016 года по 25 ноября 2017 года.

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot 100 — TOP 100 Best Songs Of 2017 (Year End Chart) (видеообзор)
 Top 100 лучших синглов по годам (Архив)

Чарты Billboard 2017 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
2017 год в музыке США